Алеф, альф () — буква эфиопского алфавита геэз. В амхарском обозначает /ʔ/. В гематрии буква «алеф» соответствует числу «один», но в системе эфиопской изопсефии для единицы подобран знак восходящий к коптской букве «альфа» и не имеющий соответствия в эфиопском алфавите — ፩ .

  አ  — алеф геэз э
  ኡ  — алеф каэб у
  ኢ  — алеф салис и
  ኣ  — алеф рабы а
  ኤ  — алеф хамыс е
  እ  — алеф садыс ы (ʔ)
  ኦ  — алеф сабы о

Эфиопское письмо